Dian Shi Mali (in cinese 電視瑪琍, traducibile come TV Mario), noto anche come Mario Lottery o Big TV Mary Bar, è un videogioco per Nintendo Famicom pubblicato nel 1989 solo in Corea e Hong Kong. Si tratta di un simulatore di roulette e di slot machine, ed è basato su un popolare gioco taiwanese per Famicom, Xiao Ma Li.

Questo gioco è diventato oggetto di numerose parodie su internet.

Modalità di gioco
Il gioco include un personaggio molto simile a Mario, ma con una "F" sul cappello; per questo motivo è comunemente chiamato "Fortran" (nome basato su una parola rinvenuta tra i dati del gioco), sebbene non abbia un nome ufficiale. Diversi tasti controllano le puntate, e ognuno di essi produce una nota musicale. Ad un certo punto del gioco compare la scritta "PUSH START TO RICH".

Sviluppo
Il gioco è accreditato a "Namco Corporation"; comunque, non ha nulla a che vedere con la Namco giapponese. Dalla presenza di alcune similitudini con altri titoli, è opinione comune che lo sviluppo del gioco sia opera di Bit Corporation: in Jackpot e Strip Poker, altri due titoli Famicom della suddetta compagnia, compare la "F" di Fortran (così come la parola stessa).

Note

Collegamenti esterni